Leuzenbronn steht für:

 Leuzenbronn, ein Ortsteil der Großen Kreisstadt Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach in Mittelfranken

Leuzenbronn ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes von Leuzenbronn der Ältere († 1444), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt
 Johannes von Leuzenbronn der Jüngere († 1460), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt